Divulgazione è la diffusione dell'informazione a una più ampia platea di destinatari, anche attraverso una riformulazione dei contenuti e l'adattamento del codice linguistico. Nei vari ambiti, si può avere:
Divulgazione scientifica
Divulgazione scientifica brillante
Divulgazione astronomica

Altri progetti